Patopoja – figura retoryczna stosowana w muzyce baroku i renesansu. Był to ruch chromatyczny w górę lub (rzadziej) w dół. Figura ta wyrażała cierpienie.

Figury retoryczne w muzyce